Nin, sumer szó, az ékírásban szójel
 Nin, város és község (járás) Horvátországban